Glynn peut faire référence à :

Patronymes  

 Alan Glynn (né en 1960), écrivain irlandais.
 Brian Glynn (né en 1967), joueur professionnel allemand de hockey sur glace.
 Leo Glynn, un personnage de fiction de la série télévisée Oz. 
 Paddy Glynn (1855-1931), homme politique australien.
 Paul Glynn (né en 1928), prêtre missionnaire et écrivain australien.
 Peter Glynn (né en 1978), mathématicien américain.
 Tamara Glynn, actrice américaine.
 Tom Glynn-Carney (né en 1995), acteur britannique.

Prénom 
 Glynn Lunney (né en 1936).
 Glynn Turman, acteur, réalisateur et scénariste américain.
 Glynn Croudace (née en 1917), écrivain britannique, auteure de roman policier. 
 Glynn R. Donaho (1905-1986), amiral américain.
 Glynn Speeckaert, directeur de la photographie belge. 
 Glynn Saulters (né en 1945), joueur

Toponymes 
 Comté de Glynn, un comté de Géorgie, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Jess Glynne (née en 1989), chanteuse et auteure-compositrice anglaise.